Le terme gonzo (qui signifie en italien « idiot, crédule, dupe »)  peut se rapporter à :
 journalisme gonzo, ou journalisme ultra-subjectif, un concept défini par Hunter S. Thompson,
 Gonzo, un personnage du Muppet Show,
 pornographie gonzo, une forme de pornographie brute non-fictionnelle,
 Gonzo, un studio d'animation japonais.

 Gonzo, un personnage de La Chartreuse de Parme, de Stendhal.